Eredivisie (1961/1962) była 6. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Tytuł obroniła drużyna Feijenoord Rotterdam. Tytuł króla strzelców zdobył Dick Tol, który w barwach klubu FC Volendam zdobył 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1961 w Holandii
1962 w Holandii